

Livros 
 O Grande Desafio (livro) — obra do autor brasileiro Pedro Bandeira

Cinema  
 Feuer, Eis und Dynamit — filme de 1990 com Roger Moore e Ursula Karven, traduzido no Brasil como O Grande Desafio
 Boh lee chun — filme de 1999 com Jackie Chan e Shu Qi, traduzido no Brasil como O Grande Desafio
 Hidalgo (filme) — filme de 2004 com Viggo Mortensen, Omar Sharif e Zuleikha Robinson, traduzido em Portugal como Hidalgo - O Grande Desafio
 The World's Fastest Indian — filme de 2005 com Anthony Hopkins e Diane Ladd, traduzido em Portugal como Indian - O Grande Desafio
 The Great Debaters — filme de 2007 com Denzel Washington e Forest Whitaker, traduzido no Brasil como O Grande Desafio

Esporte 
 O Grande Desafio de Vôlei – Brasil X URSS

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura